Жизела Лујза Марија, надвојвоткиња од Аустрије () је била друга ћерка и друго дете аустријског цара Франца Јозефа и војвоткиње Елизабете од Баварске (Сиси).

Жизелу је васпитала њена бака с очеве стране, војвоткиња Софија од Баварске. С мајком је имала врло хладан однос али је највише волела свог млађег брата Рудолфа. Удала се 20. априла 1873, за принца Леополда од Баварске. Постала је патронат минхенске гимназије, која и данас носи њено име. Умрла је 27. јула 1932, у Минхену, као последња од царских потомака.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1856.
Умрли 1932.
Династија Хабзбург-Лорен